Calera kan syfta på:

Chile 

 Calera, Chile, Región de Valparaíso, Provincia de Quillota,

Mexiko 

 La Calera, Hidalgo, Acatlán, 
 Balcones de la Calera, ort, Jalisco, Tlajomulco de Zúñiga, 
 Víctor Rosales, Calera, 
 Calera, Chihuahua, 
 Calera, Zacatecas, Zacatecas,

Spanien 

 Calera y Chozas (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Province of Toledo,

USA 

 Calera, Alabama, ort, Shelby County,